Caulaincourt se poate referi la:

Caulaincourt este o comună din departamentul Aisne, Franța
 O familie aristocrată franceză :

 Gabriel Louis de Caulaincourt, marchiz de Caulaincourt, (1749-1808)
  │   senator al Primului Imperiu,
  │
  ├──>Armand Augustin Louis de Caulaincourt (1773 - 1827), marchiz, Duce de Vicenza, general, și ministru al Primului Imperiu 
  │     │   
  │     │
  │     ├──>Armand Alexandre Joseph Adrien de Caulaincourt, duce de Vicenza, (1815 -  )
  │     │      diplomat și senator al celui de-al Doilea Imperiu, 
  │     │
  │     └──>Hervé Anne Olivier Henri Adrien de Caulaincourt, marchiz,(1819-1865)
  │            deputat al Corpului Legislativ 
  │
  └──>Auguste Jean Gabriel de Caulaincourt (1777-1812), conte de Caulaincourt, general de cavalerie al Epocii napoleoniene.